Iván Zamorano – ex-futebolista chileno;
 Frederico Filipe Teixeira Ribeiro – futebolista português;
 Cynthia Zamorano – produtora, compositora e cantora brasileira.

Ver também 

Desambiguações de sobrenomes